Het ATP-toernooi van Parijs 2012 werd van 29 oktober tot en met 4 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

De titelverdediger in het enkelspel, de als eerste geplaatste Roger Federer, trok zich voor aanvang terug. In de finale versloeg de Spanjaard David Ferrer de Pool Jerzy Janowicz. De titelverdedigers in het dubbelspel Rohan Bopanna en Aisam-ul-Haq Qureshi speelden deze editie niet samen. Bopanna won de dubbelspelfinale met zijn landgenoot Mahesh Bhupathi.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs